Puzieux (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Puzieux (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia